Comarques de Catalunya ordenades per població, a data de gener de 2018.

Vegeu també 
 Catalunya
 Comarques de Catalunya
 Comarques de Catalunya per superfície

Enllaços externs 
 Web de l'Institut d'estadística de Catalunya
Comarques de Catalunya